Професіональна футбольна група А 1951 — 27-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вдруге здобув ЦДНВ.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Торпедо (Димитров) змінив назву на Міньор.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Плей-оф 

|}

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1951
Болгарія